Сент-Оме́р ()

 Сент-Омер — город во Франции, супрефектура в департаменте Па-де-Кале.
 Сент-Омер (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале.
 Сент-Омер-Нор — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Сент-Омер-Сюд — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Сент-Омер (Кальвадос) — деревня в Кальвадосе.

 Сент-Омер, Гуго де — французский исторический деятель XII века.